Szudziałowo est le nom :
 de la gmina de Szudziałowo, dans le powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Szudziałowo, chef-lieu de cette gmina